USS Tippecanoe — название трёх кораблей ВМС США.

 USS Tippecanoe (1864) — монитор типа «Каноникус». Спущен на воду в 1864 году. Переименован в Vesuvius, затем в Wyandotte в 1869 году. Списан в 1898 году.
 USS Tippecanoe (AO-21) — эскадренный танкер-заправщик типа «Патока». Спущен на воду в 1920 году. В составе ВМС с 1940 по 1946 год.
 USNS Tippecanoe (T-AO-199) — эскадренный танкер-заправщик. На службе с 1993 года.